Osoby o tym nazwisku:
 Zygmunt Sadowski (chemik)
 Zygmunt Sadowski (generał)
 Zygmunt Sadowski (lekarz)